Walbeck kan syfta på:
 Grevskapet Walbeck – ett medeltida grevskap

Geografi

Tyskland 

 Walbeck, Oebisfelde-Weferlingen – ort, tidigare kommun, Oebisfelde-Weferlingen, Sachsen-Anhalt, 
 Walbeck, Hettstedt – ort, Hettstedt, Sachsen-Anhalt,